Fjuk kan syfta på:

Fjuk – en ögrupp i Vättern

Se även
Fjuksön
Fjuckby